Parti socialiste unitaire peut faire référence à :
 Parti socialiste unitaire (France)
 Parti socialiste unitaire (Italie)